Distretto di Ocros – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Ocros – distretto del Perù nella regione di Ayacucho